Miejscowości w USA:
 Youngsville – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Lafayette
 Youngsville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin
 Youngsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Warren
 Youngsville – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Rio Arriba
Gminy w USA:
 Youngsville (ang. Youngsville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Franklin